Технички варијације Линукс дистрибуције укључује подршку за различите хардверске уређаје и системе или програмски пакет конфигурација. Организационе разлике могу бити мотивисане из историјских разлога. Остали критеријуми укључују безбедност, укључујући и колико су брзо безбедносне надоградње доступне; чини лаким управљање пакетом; као и број пакета доступним.

Ове табеле пореде њихове активне и вредне дистрибуције најновијих извештаја и дају слободу широких објективних критеријума. То не покрива субјективност сваког оперативног система, ни делове означене као бета или нестабилне, нити упоређује Линукс дистрибуције са другим оперативним системима.

Уопштено 
Опште информације о дистрибуцијама: ствараоца или произвођача, датум изласка, најновије верзије и остало. Референце се не додају овде али се могу наћи у одговарајућим чланцима.

Линукс дистрибуције одобрене од стране Слободни софтвер су означене као 100% бесплатне под надзором System distribution commitment рубрике.

Цена 
Највећа предност Линуска је то што је бесплатан.

Следећи дистрибуције излазе у неколико издања, од којих се неки плаћају а неки не: ClearOS, Мандрива линукс, MEPIS, Univention Corporate Server, Zentyal и Zorin OS.

Следеће дистрибуције коштају: Novell Open Enterprise Server, Ред хет ентерпрајз линукс и СУСЕ Линукс.

Следећи дистрибуције имају бар једну верзију која кошта: Corel Linux ОС (угашен), Elive (угашен), Linspire (угашен), Xandros (угашен).

Техничка подршка 
Табела испод приказује подразумевани систем датотека , али многи Линукс дистрибуција подржавају неке или све ext2, ext3, ext4, ReiserFS, Reiser4, JFS, XFS, GFS2, OCFS2 и NILFS. Могуће је инсталирати Линукс на већину ових система датотека. Систем ехт као што су ехт2, ехт3 и ехт4 се заснивају на оригиналном Линукс систему датотека.

Системи фајлова су развијени од стране компанија да задовоље њихове специфичне потребе или адаптирани од стране Јуникса, Мајкрософт Виндоус и других оперативних система. Линукс даје пуну подршку за ХФС и ЈФС, FAT (DOS оперативни систем) и HFS, главни систем датотека за Макинтош. Подршка за Мајкрософт Виндоус НТ NTFS фајл систем је развијен и сада може да се мери са другим изворним Јуникс системима датотека. ЦД, ДВД и Блу-раи дискови "ISO 9660" и Universal Disk Format (УДФ) су подржани.

За разлику од других оперативних система Линукс и Јуникс допуштају било какав систем датотека без обзира на место чувања, да ли је на магнетном диску, оптичком (ЦД, ДВД, итд), УСБ флеш меморија, или чак садржи у датотеци која се налази на другом фајл систему. Исто тако, многи C компајлери (углавном ГНУ колекција компајлера (ГЦЦ)), инит системи (углавном sysvinit), десктоп окружења и виндов менаџери су широко подржани.

Упутство скупа уређаја који подржавају 
Већина Линукс дистрибуција подржава x86 скуп инструкција архитектуре и његову еволуцију x86_64 . Да би табела била краћа, она наводи само дистрибуције које подржавају друге архитектуре.

Коришћење и инсталација пакета 
Информације о функцијама у дистрибуцијама. Бројеви пакета су оквирни (код дистрибуције Убунту је теже да се одвоје алати у различите пакете) (обично издање, развоја надоградње, документација и дебаг).

Лајв датотеке

Безбедносне функције

Види још 
 DistroWatch

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 LWN.net Linux Distribution List
 Linux free distros (Free Software Foundation)

Софтвер